Draper kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Draper (South Dakota)
Draper (Utah)
Draper Laboratory, een Amerikaans technologie- en ruimtevaart-bedrijf